Cockpit steht für:

 Arena für Hahnenkämpfe
 Cockpit (Flugzeug), Führerplatz eines Luftfahrzeugs
 Führerstand eines Eisenbahn-Triebwagens
 Fahrerhaus eines Rennwagens
 ein Teil an Deck eines Bootes, siehe Plicht
 Vereinigung Cockpit, deutscher Berufsverband
 Cockpit (Zeitschrift), eine Aviatik-Zeitschrift in der Schweiz seit 1958
 Cockpit (Geologie), geomorphologische Erscheinungsform im Karst
 Cockpit Theatre, ehemaliges kleines Theater in London

Siehe auch: